Летучие мыши — название нескольких художественных фильмов.

 Хищники дикой природы: летучие мыши — научно-популярный фильм 1993 года;
 Летучие мыши (фильм, 1999) — художественный фильм 1999 года.

См. также 

 Летучая мышь (фильм).